Veröffentlichung (VÖ), auch: Erscheinen (, ) bezeichnet:
 im deutschen Urheberrecht den Zeitpunkt, zu dem ein Werk mit Zustimmung des Urhebers der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, siehe Veröffentlichung
 → synonym die Publikation
 ein veröffentlichtes Werk (Beispiel: „ihre Veröffentlichung war erfolgreich“), siehe Werk (Urheberrecht)
 manchmal ein Druckerzeugnis, vgl. Publikation
 den technischen Vorgang des Zugänglichmachens
 im Speziellen das Release einer Software, siehe Versionsnummer

Siehe auch: